Die Saison 2022/23 ist die 19. Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im Frauenfußball.

Nord

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2022/23 qualifizierten sich die folgenden Vereine:

 der Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga 2021/22:
 SV Henstedt-Ulzburg
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga 2021/22:
 Hamburger SV
 Holstein Kiel
 ATS Buntentor
 SV Meppen II
 Hannover 96
 TV Jahn Delmenhorst
 VfL Jesteburg
 TSG Burg Gretesch
 TuS Büppel
 FC St. Pauli
 Osnabrücker SC
 die Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen 2021/22:
 TSV Barmke (Niedersachsen)
 Eimsbütteler TV (Hamburg)

Modus 
Die 14 Mannschaften spielen eine Punkterunde, bei der jede Mannschaft zweimal gegen jede andere antritt. Der Meister qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga. Mindestens vier Mannschaften steigen ab, um die Sollgröße von 12 Mannschaften in der nächsten Saison zu erreichen.

Tabelle 

|| ()
|| rowspan="9" style="background:#FFFFFF" |

|| rowspan="4" |

Nordost

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2022/23 qualifizierten sich die folgenden Vereine:

 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga 2021/22:
 Türkiyemspor Berlin
 1. FC Union Berlin
 FC Viktoria 1889 Berlin
 RB Leipzig II
 FC Carl Zeiss Jena II
 1. FFV Erfurt
 Bischofswerdaer FV 08
 Blau-Weiß Hohen Neuendorf
 SV Eintracht Leipzig-Süd
 Magdeburger FFC
 FSV Babelsberg 74
 SFC Stern 1900
 Rostocker FC
 der Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen 2021/22:
 Hertha 03 Zehlendorf (Berlin)

Modus 
Die 14 Mannschaften spielen eine doppelte Punkterunde, bei der jede Mannschaft zweimal gegen jede andere antritt. Der Meister qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga. Es steigen mindestens drei, maximal jedoch acht Mannschaften aus der Regionalliga ab. Die Regionalliga Nordost soll in der Saison 2023/24 mit 12 Mannschaften spielen.

Tabelle 

||()
|| rowspan="5" style="background:#FFFFFF" |

|| rowspan="5" | ()

 ||rowspan="3"|

West

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2022/23 qualifizierten sich die folgenden Vereine:

 der Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga 2021/22:
 Borussia Bocholt
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga 2021/22:
 VfL Bochum
 Borussia Mönchengladbach
 Arminia Bielefeld
 VfR Warbeyen
 SpVg Berghofen
 SGS Essen II
 Bayer 04 Leverkusen II
 Sportfreunde Siegen
 1. FFC Recklinghausen
 Vorwärts Spoho Köln
 die Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen 2021/22:
 SC Fortuna Köln (Mittelrhein)
 FV Mönchengladbach (Niederrhein)
 FSV Gütersloh 2009 II (Westfalen)

Modus 
Die 14 Mannschaften spielen eine Punkterunde, bei der jede Mannschaft zweimal gegen jede andere antritt. Der Meister qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga. Es steigen mindestens zwei Mannschaften ab. Die Anzahl kann sich auf maximal fünf erhöhen, sollte keine Mannschaft aus der RL West aufsteigen und es maximal zwei Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga 2022/23 geben.

Tabelle 

 || ()
 || rowspan="8" style="background:#FFFFFF" |

 || rowspan="3" | ()

 || rowspan="2" |

Südwest

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2022/23 qualifizierten sich die folgenden Vereine:

 der Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga 2021/22:
 SV Elversberg
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga 2020/21:
 1. FC Saarbrücken
 SC 13 Bad Neuenahr
 1. FC Riegelsberg
 1. FFC 08 Niederkirchen
 1. FFC Montabaur
 Wormatia Worms
 TuS Issel
 TSV Schott Mainz
 TuS Wörrstadt
 die Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen 2021/22:
 SG 99 Andernach II (Rheinland)
 SV Ober-Olm (Südwest)
 SV Bardenbach (Saarland)

Modus 
Die 13 Mannschaften spielen eine Punkterunde, bei der jede Mannschaft zweimal gegen jede andere antritt. Der Meister qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga. Es steigen mindestens drei und maximal vier Mannschaften in die jeweils untergeordnete Liga ab.

Tabelle 

 || ()
 || rowspan="8" style="background:#FFFFFF" |

 || ()
 || rowspan="3" |

Süd

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2022/23 qualifizierten sich die folgenden Vereine:

 die verbleibenden Mannschaften der Staffel 1 der Regionalliga 2021/22:
 TSV Jahn Calden
 Karlsruher SC
 Kickers Offenbach
 Eintracht Frankfurt III
 FSV Hessen Wetzlar
 die verbleibenden Mannschaften der Staffel 2 der Regionalliga 2021/22:
 SV 67 Weinberg
 SV Alberweiler
 SV Hegnach
 FFC Wacker München
 SV Frauenbiburg
 die Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen 2021/22:
 1. FFC Hof (Bayern)
 SC Opel Rüsselsheim (Hessen)
 VfL Herrenberg (Baden-Württemberg)

Modus 
Die 13 Mannschaften spielen eine Punkterunde, bei der jede Mannschaft zweimal gegen jede andere antritt. Der Meister steigt direkt in die 2. Bundesliga auf. Es steigen vier Mannschaften in die jeweils untergeordnete Liga ab.

Tabelle 

 || 
 || rowspan="8" style="background:#FFFFFF" |

 || rowspan="4" |

Aufstiegsspiele 
Die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga 2023/24 sollen am 11. und 18. Juni 2023 ausgetragen werden.

Seit 2020/21 steigt der Meister im Süden direkt auf. Die beiden Aufstiegsspiele werden in Hin- und Rückspiel zwischen Nord und Nordost, bzw. West und Südwest ausgetragen.

Einzelnachweise 

2022 23
Regionalliga 2022